Калу́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Калужская улица — улица в Боровске.
 Калужская улица — улица в Обнинске.
 Калужская улица — улица в Жукове.
 Калужская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Малая Калужская улица — улица в Москве.
 Калужская улица — улица в Новосибирске.
 Калужская улица — улица в городе Орле.
 Калужская улица — улица в Подольске.
 Калужская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Калужская улица — улица в Самаре.
 Калужская улица — улица в Серпухове.
 Калужская улица — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Калужская улица;
 Калужский проезд.

Украина 
 Калужская улица — улица в Запорожье.
Калужская улица — улица в Донецке.

Казахстан 
 Калужская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Калужская площадь
 Калужский переулок (Санкт-Петербург)